Strictly Modern – film del 1922 diretto da William Beaudine
 Strictly Modern – film del 1930 diretto da William A. Seiter